zik – codice ISO 639-3 della lingua zimakai
 Zik - soprannome di Nnamdi Azikiwe, scrittore e politico nigeriano.